

Patronyme 
 Guillaume Senez

Toponyme 
 Senez

Paronyme 
 Nicolas Senèze